IFAA steht für:
 International Federation of Associations of Anatomists, internationale Dachgesellschaft der Anatomen, in Deutschland vertreten durch die Anatomische Gesellschaft
 International Field Archery Association, weltweiter Zusammenschluss von Bogenschützen
 Institut für angewandte Arbeitswissenschaft, eine deutsche Forschungsinstitution
 Internationale Fitness-Akademie für Aus- und Weiterbildungen 

Abkürzung